Чемпионат Чехии по футболу 2022/2023 () — 30-й сезон чемпионата Чехии по футболу также известный по спонсорскому названию как «Фортуна лига». Турнир стартует 30 июля 2022 года, в нём примет участие 16 клубов. В их числе 15 лучших клубов сезона Первой лиги 2021/22, а также клуб-чемпион ФНЛ. После того, как будут сыграны 30 матчей, команды поделятся на три группы: группу для определения чемпиона (1—6 места), группу за право участвовать в Кубке Чехии на лучших условиях (7—10 места) и группу за право остаться в лиге на следующий сезон (11—16 места). Команды из каждой группы сыграют мини-турниры.

Чемпионский титул защищает «Виктория Пльзень».

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам розыгрыша Второй лиги 2021/22 в Высшую лигу повысились:
  «Зброёвка Брно».
 По итогам прошлого сезона Первой лиги во Вторую лигу выбыли:
  «Карвина».

Регулярный сезон 
; Источник: Fortunaliga.cz

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2022/2023
Чехия
Спорт в Чехии в 2022 году
Спорт в Чехии в 2023 году